Leira puede referirse a:
 Leira (Noruega), localidad noruega de la provincia de Oppland, región de Østlandet.
 Leira (Órdenes), parroquia española del municipio de Órdenes, provincia de La Coruña (Galicia).
 Leira (Rebordelos), aldea española de la parroquia de Rebordelos, del municipio de Carballo, provincia de La Coruña (Galicia).
 Leira Longa, lugar español de la parroquia de Arceo, del municipio de Boimorto, provincia de La Coruña (Galicia).